W Polsce
 Kijewo – część miasta Szczecin
 Kijewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Gniewkowo
 Kijewo – przysiółek wsi Kosobudz w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Łagów
 Kijewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Olecko
 Kijewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska
 Kijewo – gromada w powiecie oleckim
 Kijewo – gromada w powiecie średzkim

Zobacz też 
 Kijewo Królewskie, Kijewo Szlacheckie